Seznam polkov z zaporedno številko 14.

Seznam 
 Pehotni
 14. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 14. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 14. pehotni polk (Wehrmacht)
 14. strelski polk (ZSSR)
 14. konjeniški polk (Wehrmacht)
 14. strelski polk (Wehrmacht)
 14. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 14. grenadirski polk (Wehrmacht)
 14. Reiter polk (Wehrmacht)
 14. grenadirski polk »Oberrhein«
 14. pehotni polk (ZDA)
 14. marinski polk (ZDA)

 Konjeniški
 14. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 14. tankovski polk (Wehrmacht)
 14. tankovski polk (ZSSR)
 14. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 14. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 14. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 14. artilerijski polk (Wehrmacht)
 14. težkominometni polk (Wehrmacht)
 14. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

 Gorski
 14. alpinski polk

Glej tudi